Севасто́польская у́лица — улица в Завокзальном микрорайоне в Центральном районе города Сочи, Краснодарский край, Россия.

Расположение 
Поднимается на горный массив Батарейка левого берега реки Сочи.

История 
Одно из старейших учреждений на улице — Сочинская гидрометобсерватория. Она основана в 1870 и с этого года ведёт непрерывные наблюдения за погодой. В здание на Севастопольской улице она переехала в 1897 из района Сочинского маяка. До сноса в 1972—1973 годах Завокзального кладбища улица ограничивала его с северо-востока.

Пересекает улицы 
 Невская улица (Сочи)
 Альпийская улица (Сочи)
 Севастопольский переулок (Сочи)
 Параллельная улица (Сочи)

Достопримечательности 
 Завокзальный мемориальный комплекс (Сочи)

Примечательные здания 
 № 25 — Гидрометеорологическая обсерватория

Транспорт 
 По улице ходят автобусы № 15 и № 24.

Ссылки 
 Севастопольская улица на сервисе Яндекс.Панорамы

Севастопольская
Улицы, названные в честь городов
Центральный район Сочи